Carol Sutton (1933–1985) amerikai újságíró
 Carol Sutton (1944–2020) amerikai színésznő